Килл:

 Килл — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер).
 Килл — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер)

См. также 
 Кил (значения)
 Килл-Девил-Хиллз
 Килла (значения)